Astara (Azerbeidzjan), een stad in het Azerbeidzjaanse rayon (district) Astara
Astara (district), het zuidelijkste rayon (district) van Azerbeidzjan
Astara (Iran), een stad in de Iraanse provincie Gilan